Bagrjanow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wjatscheslawowitsch Bagrjanow (1967–2015), russischer Weitspringer
 Iwan Bagrjanow (1891–1945), Ministerpräsident von Bulgarien